LIKI steht für:
 Aviosuperficie Caposile (ICAO-Code), italienischer nichtöffentlicher Flugplatz

Liki steht für:
 Liki, eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung